Achille Rasponi Murat – politico italiano
 Gioacchino Rasponi Murat – politico e patriota italiano